Un koch est un petit voilier traditionnel en bois à un ou deux mâts conçu et utilisé en Russie pour des voyages transpolaires dans les conditions glaciales des mers arctiques. Il est populaire parmi les Pomors.

En raison d'une conception spéciale du gouvernail et de leur coque renforcée de planches supplémentaires (appelées kotsa), ces bateaux peuvent naviguer sans être endommagés dans des eaux encombrées de blocs de glace et de banquises.

Développement 
Le développement des kochs a débuté au , lorsque les Russes ont commencé à s'installer sur les rives de la mer Blanche. Ce type de navire était largement utilisé pendant l'apogée de la navigation polaire russe aux  et . D’après les archives, la flotte civile russe dans les mers arctiques comptait jusqu'à 7 400 petits navires en une seule année. 

Au , les kochs ont été largement utilisés sur les rivières sibériennes lors de l'exploration et de la conquête de la Sibérie et de l'Extrême-Orient par la Russie. En 1715, pendant la Grande guerre du Nord, la construction navale et la navigation dans l'Arctique russe ont été compromises par l'ukase (décret) du tsar Pierre le Grand. Selon l'ukase, seuls des navires novomanerniye («au nouveau maniement») pouvaient être construits, à savoir les navires civils, qui pouvaient également être utilisés à des fins militaires. Le koch avec ses caractéristiques anti-glace ne convenait pas à cet objectif.

Au , les caractéristiques anti-glace des kochs furent utilisées pour créer les premiers navires brise-glace modernes.

Construction et caractéristiques 
Les kochs étaient traditionnellement construits avec des planches qui se chevauchaient, fixées par des rivets et supports en fer, suivant la tradition de la construction navale d’Europe du Nord, autrefois très répandue. Ils étaient à fond plat, la longueur de quille était de 10 à 25 mètres. Un koch portait généralement une voile carrée sur un mât, identique aux bateaux vikings. Une particularité du koch était la taille relativement grande de la partie basale de l'aileron du gouvernail par rapport à sa la partie supérieure. Ce type de navire avait deux ancres principales d'une trentaine de kg environ, et très souvent des ancres légères qui pouvaient être utilisées pour amarrer les kochs au bord des champs de glace.

Parmi les caractéristiques spéciales adaptées aux mers arctiques, on peut aussi mentionner les lignes arrondies du corps du navire au-dessous de la ligne de flottaison, une ceinture supplémentaire de bordés (en chêne ou en mélèze) le long de la ligne de flottaison et une fausse quille pour mieux résister aux glaces. Si un koch était pris dans la glace, ses corps arrondis au-dessous de la ligne de flottaison permettaient au navire, pressé par les champs de glace, d’être poussé hors de l’eau sans que le corps soit endommagé.

Les kochs avaient un équipage de 6 à 12 personnes, mais ils pouvaient contenir jusqu’à 40 personnes ou 45 tonnes de cargaison.

Classification 
Il existe deux types de classification des sous-types de koch: 
 Le premier, une classification mixte, distingue trois sous-types de kochs selon leur lieu d'origine (sibérien et mangazeyan) et leur aptitude à la mer (morskiye, c'est-à-dire la «navigation»). 
 La seconde classification ne prête aucune attention aux différences mineures dans la construction navale et divise tous les kochs en deux catégories en fonction des principales sphères de leurs opérations maritimes : rivière / mer et morskiye (navigation) pour les voyages maritimes à longue distance.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Bateau viking 
 Cogue

Autres types de bateaux utilisés en Arctique : 
 Shitik
 Baidarka

Liens externes 
 Glorious beginnings at rusnavy.com
 Navigation in ice conditions. Experience of Russian sailors; by Nataly Marchenko at ris.npolar.no (Svalbard Science Forum)
 Pomor 'shnyaka' (from ckandinavian 'snekke', 'snekkja') reconstruction. The boat's hull is built in the same manner the Kothes were built.

Type de bateau à un mât
Type de voilier
Type de bateaux
Type de bateau de transport
Type de bateaux slaves
Vocabulaire maritime
Histoire maritime